Ronny Van Rethy (21 november 1961) is een Belgisch voormalig voetballer die voornamelijk als middenvelder speelde. Hij speelde voor onder meer Beringen FC en Antwerp FC in de Eerste klasse. Het sportieve hoogtepunt van zijn carrière was de finalewedstrijd van de Europacup II 1992/93 die hij speelde met Antwerp tegen Parma FC, doch met 3-1 verloor.

Carrière 

Belgisch voetballer